

Patronyme
 Georges Fouilland (1900-1944), homme politique français ;
 Jacques Fouilland (1927-2012), général français ;
 Pierre Marie Fouilland (1933-2018), général de brigade français.